Такмичење у скоку увис за жене, била је, једна од 9 дисциплина женског атлетског програма на Летњим олимпијским играма 1952. у Хелсинкију, (Финска). Такмичење је одржано 27. августа  на Олимпијском стадиону у Хелсинкиу

Титулу освојену на Олимпијским играма 1948. у Лондону није бранила Алис Коучман из  САД.

Фаворит за злато била је еввропска првакиња 1950. и светска рекордерка (1,72 м) Шила Лервил (Уједињено Краљевство). Њени најјачи конкуренти били ју Јужноафриканка Естер Бранд и Совјетска такмичарка Александра Чудина. Њих три су међусобно и поделе медаље, јер су једине прескочиле висину 1,61 м. На 1,63 м Чудина је била у вођству, јер је висину прескочила у првом покушај, а на висини 1,65 нију успела и освојила је бронзу. Брандова преузима вођство и побеђује са 1,67, док Лервилова завршава на дугом месту са  1,65 м.

Брандова је освојила прву златну медаљу за Јужноафричку Републику у женској конкуреници у атлетици и уопште на олимпијским играма до данас (2012),

Александра Чудина је освојила прву медаљу у скоку увис за СССР у обе конкуренције.

Земље учеснице 
Учествовало је 17 атлетичарки из 10 земаља.

Рекорди 
Стање 26. августа 1952.

Освајачиce медаља

Резултати

Види још
 Скок увис
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — скок увис за жене

Референце

Спољашње везе 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 1952.
Скок увис на Летњим олимпијским играма